Флаг муниципального образования «Малоимы́шский сельсовет Ужурского района» Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами и являющийся официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 апреля 2012 года решением Малоимышского сельского Совета депутатов № 20-62р и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7673.

Описание 
«Флаг муниципального образования представляет собой полотнище с отношением ширины к длине 2:3; вертикально поделённого на две равные половины: сине-голубую (у древка) и зелёную; в центре полотнища воспроизведена фигура из герба муниципального образования (проросшая головками колосьев семилучевая плетёная звезда), при этом геральдический золотой цвет на флаге воспроизводится жёлтым. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики

Примечания